Гюстав Стровен (; ) — бельгийский архитектор. Его отец был садовником из Лимбурга и погиб во время Первой мировой войны. Он был архитектором в стиле модерн и любил использовать новые технологии, создал более 30 зданий с цветочными мотивами из кованого железа.

Он начал работать в бюро Виктора Орты, когда ему было 18 лет. Он помог ему с Hôtel van Eetvelde и Maison du Peuple . Два года спустя он провел год в Цюрихе .

Дом Сен-Сира 
Дом Сен-Сира — самое важное здание Стровена, построенное между 1901 и 1903 годами в ярком стиле модерна с элементами барокко. Он был построен как частная резиденция Жоржа де Сен-Сира.

Дом расположен по адресу: Square Ambiorix, 11. Его ширина четыре метра, а фасад украшен кованым железом, украшенным геометрическими мотивами и декоративными балюстрадами на каждом этаже. Кованое железо имитирует растительность, а декоративные элементы занимают все доступное пространство. За свою экстравагантность здание было названо барокко в стиле модерн . Дом находился в плохом состоянии, но по состоянию на март 2013 года был восстановлен.

Другие работы 
 Maisons de Mme Spaak, rue Saint-Quentin / Sint-Quintensstraat, 30-32, Брюссель, квартал площадей (1899).
 Дом Ван Дейк, бульвар Кловислан, 85, Брюссель, квартал площадей (1899—1901).
 Особняк, улица Кампенхаутстраат, 51, Брюссель, квартал площадей (1901 г.).
 Дом коммерции и проживания, улица Поль-де-Джаэрстраат, Сен-Жиль (1902 г.).
 Особняк, rue Souveraine, 52, Иксель (1902 г.).
 Особняк, rue Lutherstraat, 28, Брюссель, квартал площадей (1902)
 Maison Beyens, rue de l’Abdication / Troonsafstandsstraat, 4, Брюссель, квартал площадей (1904 г.).
 Immeuble à appartements et magasins, авеню Луи Бертрандлан, 55-65 / rue Josaphatstraat 338—340, Schaerbeek (1906).
 Особняк, Chaussée de Wavre, Etterbeek
 Особняк, авеню де Волонтарес, 2, Турне
 Особняк, авеню Ван Катсем, 29, Турне
 Maison à appartements, rue Rasson, 43-45, Schaerbeek (1906, приписывается Г. Штраувену на основании сильной аналогии с другими его работами)

Галерея

Примечания

Ссылки 
 L'œuvre de Gustave Strauven 
 L’Art nouveau à Bruxelles

Архитекторы модерна
Умершие в 1919 году
Родившиеся в 1878 году
Персоналии:Схарбек